Erenhot Shi (kinesiska: 二连浩特市, Erlianhaote Shi, 二连) är ett härad i Kina. Det ligger i prefekturen Xilin Gol Meng och den autonoma regionen Inre Mongoliet, i den norra delen av landet, omkring 320 kilometer norr om regionhuvudstaden Hohhot. Antalet invånare är 74179. Befolkningen består av  kvinnor och  män. Barn under 15 år utgör  %, vuxna 15-64 år  %, och äldre över 65 år  %.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är januari, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Inre Mongoliet
WP:Projekt Kina